Win Your Love for Me è un brano funk-soul-R&B inciso nel 1958 dal cantante, compositore e produttore discografico statunitense Sam Cooke e pubblicato come singolo in 7" su etichetta Keen.. Autore del brano è il fratello di Sam Cooke, L.C. Cooke.

Vari artisti hanno in seguito inciso una cover della canzone.

Significato del testo

Come suggerisce il titolo, si tratta di una canzone d'amore: il protagonista spera in un miracolo che gli permetta di conquistare il cuore della persona amata.

Tracce 
 Singolo 7"

Versione di Nick Kamen 

Win Your Love è il quarto singolo del cantautore e musicista britannico
Nick Kamen, estratto nel 1987 dall'album Nick Kamen. Si tratta di una cover del brano del musicista statunitense Sam Cooke Win Your Love for Me del 1966. Fu uno dei brani con cui Kamen partecipò alla XXIV edizione del Festivalbar.

Tracce 
 Singolo 7"

 Singolo 12"

Classifiche

Altre cover 
Tra gli artisti che hanno inciso una cover del brano, figurano (in ordine alfabetico):

 L.C. Cooke (1965)
 Phil Trigwell (2000)
 Slickville (2011)

Note

Collegamenti esterni